Gagou peut désigner :
 Gagou, une ville du département d'Oronkua au Burkina Faso ;
 les Gagou (ou Gban), un peuple de Côte d'Ivoire ;
 le gagou, une langue mandée ;
 Gagou, un personnage du roman Colline de Jean Giono.